Маца́ ( маца́, в ашкеназском выговоре также ма́цо; чаще мн. ч.  мацо́т; в русской традиции — «опре́сноки») — лепёшки из теста, не прошедшего сбраживание, разрешённого к употреблению в течение еврейского праздника Песах (в отличие от квасного, запрещённого в этот праздник). Йеменские евреи, иракские евреи, марокканские евреи используют мягкую мацу.

Религиозная традиция в иудаизме

Источник заповеди 
Заповедь употребления мацы в Торе восходит к указанию, данному Богом евреям накануне Исхода из Египта, переждать ночь 14 нисана в домах, косяки которых будут помечены кровью ягнят, в то время как Бог поражает египетских первенцев в ходе совершения последней из десяти казней египетских. Помимо прочего, по описанию Торы Бог повелел включить мацу в совершаемую в ту ночь трапезу и увековечить события Исхода празднованием Песаха — праздника мацы (в русской традиции «опресноков») и запрета употребления квасных продуктов ():
«Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испечённое на огне; с пресным хлебом (дословно  мацо́т) и с горькими [травами] пусть съедят его; … И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб (дословно  мацо́т); с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание: никакой работы не должно делать в них; только что есть каждому, одно то можно делать вам. Наблюдайте опресноки (дословно  ха-мацо́т), ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из земли Египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб (дословно  мацо́т) до вечера двадцать первого дня того же месяца; семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества Израилевых — пришлец ли то, или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб (дословно  мацо́т)».

Тора и в дальнейшем предписывает употребление мацы в Песах как напоминание о том, что во время Исхода ():
«И испекли они [сыны Израилевы] из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепёшки (дословно  уго́т мацо́т — „выжатые лепёшки“ или „лепёшки мацы“), ибо оно ещё не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу».

И далее ():
«Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберёт Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного; семь дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия (дословно  мацо́т ле́хем они́ „мацу, хлеб бедноты“), ибо ты с поспешностью вышел из земли Египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли Египетской во все дни жизни твоей; … Шесть дней ешь пресные хлебы (дословно  мацо́т), а в седьмой день отдание праздника Господу, Богу твоему; не занимайся работою».

Маца является таким образом важнейшим компонентом пасхального Седера, после того как принесение пасхальной жертвы стало невозможным после разрушения Второго Храма.

Во времена Храма маца предписывалась также при совершении хлебных приношений, которые запрещалось готовить из квасного теста ().

Маца (в русском синодальном переводе «пресные хлебы» или «опресноки») неоднократно упоминается в Танахе и вне контекста повествования об Исходе, например, в качестве угощения, предложенного Лотом гостям в Книге Бытия () и поданного Саулу Аэндорской волшебницей в Книге Самуила (), или в качестве приношения Ангелу Божьему, совершенного Гедеоном в Книге Судей ().

Исполнение заповеди 

Большинство толкователей Торы склонялось к мнению, что заповедь употребления мацы является обязательной только в отношении первого вечера Песаха и не распространяется на остальные шесть дней праздника, не умаляя при этом запрета на потребление квасного во все дни праздника. Вавилонский Талмуд в трактате «Псахим» объясняет, что формулировка «Шесть дней ешь пресные хлебы, а в седьмой день отдание праздника Господу, Богу твоему» () не свидетельствует об обязанности (хова), а лишь о позволении (рашут) есть мацу во все дни Песаха, в то время как обязанность есть мацу в первый вечер Песаха однозначно основывается на формулировке «[С четырнадцатого дня первого месяца,] с вечера ешьте пресный хлеб» ().

К выводу о необязательности потребления мацы в дни Песаха, следующие за первым вечером Праздника, приходят и Рамбам в «Сефер Ха-Мицвот ла-Рамбам», Рашбам, Шулхан арух и другие источники. При этом некоторые другие толкователи, среди которых Виленский гаон и Авраам ибн Эзра, склонялись к мнению, что потребление мацы обязательно во все семь дней Песаха, или считали, как Хатам Софер, что данное действие, хоть и не обязательно, отражает волю Всевышнего.

Пресное тесто в христианстве 
Для католиков, православных армян и ряда протестантов, использующих в евхаристии опресноки, гостия символизирует чистоту, истину и безгрешное тело Христа, а закваска символизирует грех:

В православной церкви, напротив, в евхаристии используется квасной хлеб (см. просфора), а закваска символизирует человеческую природу Христа:

Употреблять хлеб без дрожжей значит подразумевать, что Христос не имел человеческой души, и таким образом, впасть в ересь Аполлинария.

Также восточное христианство в споре об опресноках приводит в качестве аргумента тридцать третий стих из тринадцатой главы Евангелия от Матфея:

Кровавый навет на евреев 

В антисемитской литературе и в народных суевериях маца связывается с употреблением крови христианских младенцев. Использование крови животных и крови человека в пищу в иудаизме строго запрещено. Кровь и любые другие выделения человеческого организма являются ритуально нечистыми (). Кровь убитых животных не может употребляться в пищу, она должна быть выведена из тела животного и захоронена ().

Блюда из мацы 
Из мацы приготавливают также различные блюда, например, мацебрай.

Маца шмура 

Любая маца готовится таким образом, чтобы мука и вода соприкасались строго ограниченное время — не более 18 минут. В противном случае в тесте начнется процесс брожения, и маца станет «хамецом».
Для изготовления мацы шмуры (, ) муку особенно оберегают и следят, чтобы уже с момента помола она не соприкасалась с любой жидкостью или влагой. В Талмуде в трактате Псохим (38б). Шулхан Орух (Орах Хайим 453:4) говорится о трёх уровнях охраны мацы. Первый и самый высокой уровень — для мацы использовалась пшеница, которую оберегали от соприкосновения с водой с момента жатвы. Второй уровень — для мацы использовалась мука, которую оберегали от соприкосновения с водой с момента помола. Третий и самый низкий уровень — для мацы использовалась мука, которую просто купили в магазине.

Обычная маца выпекается на заводах в автоматическом режиме и имеет квадратную форму. Мацу шмуру выпекают вручную и она имеет округлую, неровную форму.

Примечания

Ссылки 

 Законы, связанные с мацой — Рав Элиэзер Меламед
 Как выпекают Мацу в Иерусалиме. Фоторепортаж из Иерусалима с сайта www.toldot.ru

Литература 
 

Песах
Лепёшки
Пища в религии
Еврейская кухня
Еврейские обрядовые предметы
Хлеб
Обрядовая выпечка
Заповеди в иудаизме